Multiceps ( — многоголовчатый) — распространённый видовой эпитет в латинских названиях живых организмов.

Животные 
 Мозговик овечий (, =Multiceps multiceps) — вид ленточных червей, возбудитель ценуроза (или «вертячки») овец.

Растения 
 Астрагал многоголовчатый () — вид рода Астрагал (семейство Бобовые).
 Ветреница многоловчатая () — вид рода Ветреница (семейство Лютиковые).
 Лескверелла многоголовчатая () — вид рода Лексверелла (семейство Капустные, или Крестоцветные).
 Bidens multiceps — вид рода Череда (семейство Астровые, или Сложноцветные).
 Brassica juncea multiceps — разновидность китайской горчицы, растение рода Капуста (семейство Капустные).
 Chthonocephalus multiceps — вид рода Chthonocephalus (семейство Астровые).
 Erigeron multiceps — вид рода Мелколепестник (семейство Астровые).
 Euphorbia multiceps — вид рода Молочай (семейство Молочайные).
 Gaillardia multiceps — вид рода Гайярдия (семейство Астровые).
 Geranium multiceps — вид рода Герань (семейство Гераниевые).
 Mammillaria multiceps — вид рода Маммиллярия (семейство Кактусовые).

Грибы 
 Clitocybe multiceps — вид говорушек (порядок агариковые).